Ристо Ничевский (28 июня 1945, Битола — 18 сентября 1996) — югославский шахматист, международный мастер (1975).

Спортивные результаты

Примечания

Литература 
 Risto Ničevski: odbrani šahovski partii, 2007, ISBN 9989574928

Ссылки 

Шахматисты Югославии
Шахматисты Северной Македонии